Lindenhofen ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Prüschenk von Lindenhofen (1857–1916), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Zacharias Prueschenck von Lindenhofen (1610–1678), deutscher Rechtswissenschaftler, Staatsmann und Minister